Cantonul Saint-Germain-du-Bois este un canton din arondismentul Louhans, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Bosjean || align="right" | 285 || align="right" | 71330 || align="right" | 71044
|-
| Bouhans || align="right" | 154 || align="right" | 71330 || align="right" | 71045
|-
| Devrouze || align="right" | 251 || align="right" | 71330 || align="right" | 71173
|-
| Diconne || align="right" | 215 || align="right" | 71330 || align="right" | 71175
|-
| Frangy-en-Bresse || align="right" | 576 || align="right" | 71330 || align="right" | 71205
|-
| Mervans || align="right" |  || align="right" | 71310 || align="right" | 71295
|-
| Le Planois || align="right" | 74 || align="right" | 71330 || align="right" | 71352
|-
| Saint-Germain-du-Bois || align="right" |  || align="right" | 71330 || align="right" | 71419
|-
| Sens-sur-Seille || align="right" | 298 || align="right" | 71330 || align="right" | 71514
|-
| Serley || align="right" | 454 || align="right" | 71310 || align="right" | 71516
|-
| Serrigny-en-Bresse || align="right" | 130 || align="right" | 71310 || align="right" | 71519
|-
| Le Tartre || align="right" | 95 || align="right" | 71330 || align="right" | 71534
|-
| Thurey || align="right" | 352 || align="right" | 71440 || align="right" | 71538
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire